Andri Stoffel, né le  à Zurich, est un joueur de hockey sur glace professionnel suisse. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière

En club 
Formé dans le mouvement junior du GCK Lions, Andri Stoffel débute en LNB avec la première équipe lors de la saison 2001-2002. Il joue son premier match en LNA la saison suivante, mais doit attendre la saison 2004-2005 pour se tailler une place dans la défense du ZSC Lions.

Lors de la saison 2007-2008, il remporte le titre de champion de Suisse avec son club formateur. L'année suivante, il gagne la Coupe Victoria, lors de la rencontre opposant son club aux Blackhawks de Chicago.

Blessé à l'épaule lors du championnat 2008-2009, il n'a pas pu participer à l'épopée zurichoise en Ligue des champions.

Après deux nouveaux titres de champions de Suisse en 2012 et 2014, Andri Stoffel met un terme à sa carrière à la fin de la saison 2014-2015.

En équipe de Suisse 
Andri Stoffel a participé au championnat du monde des moins de 18 ans de 2002 et au championnat du monde junior de 2004.

Palmarès 
LNA
Champion en 2008, 2012 et en 2014 avec le ZSC Lions
Finaliste en 2005 et en 2015 avec le ZSC Lions
Coupe Victoria
Vainqueur en 2009 avec le ZSC Lions

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || GCK Lions U20 || Juniors Élites A
| 31 || 0 || 3 || 3 || 31 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|rowspan="2"|2001-2002 || GCK Lions || LNB
| 32 || 1 || 0 || 1 || 30 || 9 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
|GCK Lions U20 || Juniors Élites A
| 25 || 6 || 5 || 11 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"|2002-2003 || ZSC Lions || LNA
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| GCK Lions || LNB
| 36 || 2 || 7 || 9 || 22 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|GCK Lions U20 || Juniors Élites A
| 7 || 2 || 2 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"|2003-2004 || ZSC Lions || LNA
| 37 || 2 || 4 || 6 || 4 || 13 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| GCK Lions || LNB
| 8 || 0 || 0 || 0 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|GCK Lions U20 || Juniors Élites A
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || ZSC Lions || LNA
| 44 || 1 || 2 || 3 || 30 || 14 || 3 || 0 || 3 || 41
|-
|rowspan="2"|2005-2006 || ZSC Lions || LNA
| 42 || 1 || 3 || 4 || 36 || 9 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| GCK Lions || LNB
| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || ZSC Lions || LNA
| 41 || 2 || 1 || 3 || 49 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2007-2008 || ZSC Lions ||  LNA
| 48 || 1 || 0 || 1 || 22 || 15 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
|2008-2009 || ZSC Lions || LNA
| 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2009-2010 || ZSC Lions ||  LNA
| 49 || 1 || 9 || 10 || 26 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|rowspan="2"|2010-2011 || ZSC Lions || LNA
| 40 || 0 || 3 || 33 || 22 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| GCK Lions || LNB
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2011-2012 || ZSC Lions ||  LNA 
| 49 || 0 || 1 || 1 || 4 || 15 || 0 || 1 || 1 || 12
|-
| GCK Lions || LNB
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || ZSC Lions ||  LNA 
| 34 || 0 || 3 || 3 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || ZSC Lions ||  LNA 
| 49 || 0 || 6 || 6 || 12 || 18 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|2014-2015 || ZSC Lions ||  LNA 
| 44 || 0 || 4 || 4 || 14 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0

| 490 || 8 || 36 || 44 || 233 || 107 || 7 || 4 || 11 || 83

| 80 || 3 || 7 || 10 || 68 || 14 || 1 || 0 || 1 || 12

|2002 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans
| 8 || 0 || 0 || 0 || 8 || 0 || 
|-
|2004  ||  Suisse -20 ans|| CM -20 ans
| 6 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || 
|-
|2010 || ZSC Lions || Trophée européen
| 7 || 0 || 1 || 1 || 6 || ||  de la division centrale
|-
|2012 || ZSC Lions || Trophée européen
| 8 || 0 || 0 || 0 || 4 || ||  de la division ouest
|-
|2013 || ZSC Lions || Trophée européen
| 8 || 0 || 0 || 0 || 4 || ||  de la division ouest
|-
|2013 || ZSC Lions || Trophée européen
| 8 || 0 || 0 || 0 || 4 || ||  de la division ouest
|-
|2014-2015||ZSC Lions||Ligue des champions
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || ||  du groupe B
|-
|2014-2015||ZSC Lions||Coupe de Suisse
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || ||  Demi-finaliste

Notes et références 
 

Naissance en octobre 1984
Naissance à Zurich
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Défenseur de hockey sur glace